Склад збірної Англії на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше... 
 

Англія
Англія 2000